Städtischer Musikverein steht für:

 Städtischer Musikverein Bochum, früherer Name für den Philharmonischen Chor Bochum, siehe Philharmonischer Chor Bochum #Geschichte
 Städtischer Musikverein zu Düsseldorf, Konzertchor in Düsseldorf